А́нжел Ра́ймонд Ва́генштайн (; род. 17 октября 1922, Пловдив, Болгария) — болгарский кинорежиссёр, сценарист, писатель и общественный деятель. Брат кинооператора . Заслуженный деятель культуры Народной Республики Болгария (1978).

Биография 
Родился в сефардской семье, его первым языком был ладино. Участвовал в партизанском движении во время Второй мировой войны, был приговорён к смертной казни. В 1950 году окончил ВГИК (мастерская Лео Арнштама). Писал сценарии художественных, документальных и анимационных фильмов. Член БКП с 1941 года.

В 1990 году был избран депутатом VІІ Великого народного собрания Болгарии от БСП.

У него двое детей: книгоиздатель  и кинооператор  (род. 1945).

Книги 
Автор трилогии:
 Пятикнижие Исаака Якоба Блюменфельда
 Прощай, Шанхай!
 Аврам Алкаш, или Далеко от Толедо

На русском языке 
 Пятикнижие Исааково, или Житие Исаака Якоба Блюменфельда, прошедшего две мировые войны, три концлагеря и пять родин. Пер. с болгарского Я. Голякова. — СПб.: Алетейя, 2002. — 320 с.
 Двадцатый век. Изгнанники («Пятикнижие Исааково», «Вдали от Толедо (Жизнь Аврама Гуляки)», «Прощай, Шанхай!»). Перевод Валентины Ярмилко под редакцией Сергея Бару. София: ИК «Колибри», 2011; М.: Центр книги Рудомино, 2013. — 784 с.

Избранная фильмография

Сценарист 
  — Тревога / Тревога (по пьесе Орлина Василева)
  — Наша земля / Наша земя (с Веселином Ханчевым и Хаимом Оливером)
  — Герои Сентября / Септемврийци
  — Две победы / Две победи (с Xристо Ганевым и Веселином Ханчевым)
  — Закон моря / Законът на морето (с Хаимом Оливером)
  — Ребро Адама / Ребро Адамово
  — Звёзды / Sterne (Болгария—ГДР)
  — Снежный человек / Снежният човек (к/м)
  — Двое под небом / Двама под небето
  — Цепь / Веригата
  — Хроника одного убийства / Chronik eines Mordes (ГДР)
  — Маленький принц / Der kleine Prinz (ГДР, ТВ, по Сент-Экзюпери)
  — Секреты / Heimlichkeiten (ГДР)
  — Эзоп / Езоп
  — Гойя, или Тяжкий путь познания / Goya – oder der arge Weg der Erkenntnis (СССР—ГДР, по одноимённому роману Лиона Фейхтвангера)
  — Эоломея / Эоломея
  — Жизнь и смерть  / На живот и смърт (ТВ, по роману Димитра Ангелова)
  — Дополнение к закону о защите государства / Допълнение към закона за защита на държавата (в советском прокате «Взрыв в Софийском соборе»)
  — Звёзды в волосах, слёзы в глазах / Звезди в косите, сълзи в очите
  —  / Концерт за флейта и момиче
  — Борис I / Борис I
  — Берега в тумане / Мъгливи брегове (Болгария—СССР, с Будимиром Метальниковым)
  — Бордель / Μπορντέλο
  — Шанхай 1937 / Shanghai 1937 (ТВ, по роману )
  — После конца света / След края на света

Награды 
 1953 — Димитровская премия («Наша земля»)
 1959 — специальный приз жюри 12-го Каннского кинофестиваля («Звёзды»)
 1971 — Национальная премия ГДР («Гойя, или Тяжкий путь познания»)
 1978 — Заслуженный деятель культуры Народной Республики Болгария
 2003 — Орден «Стара Планина» I степени
 ? — Кавалер ордена «За заслуги» (Франция)
 ? — Кавалер ордена Искусств и литературы (Франция)
 2013 — Медаль Пушкина (Россия, 19 января 2013 года) — за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 64

Примечания

Ссылки 
 
 Анжел Вагенштайн на сайте КиноПоиск

Выпускники ВГИКа
Писатели Болгарии
Лауреаты Димитровской премии
Заслуженные деятели культуры Болгарии
Почётные граждане Пловдива
Коммунисты Болгарии
Члены БСП
Участники Второй мировой войны